Renton peut désigner :

Patronyme
 David Renton, (1908–2007), personnalité politique britannique.
 Frank Renton, musicien et chef d'orchestre britannique.
 Kris Renton, joueur de football écossais.
 Kristen Renton, actrice américaine.
 Tim Renton, personnalité politique britannique.

Personnages de fiction

 Mark Renton, dans le roman Trainspotting d'Irvine Welsh, et l'adaptation cinématographique de Danny Boyle ;
 Renton Thurston, protagoniste de fiction de l'anime Eureka Seven.

Toponymes

 Renton, ville d'Écosse ;
 Renton, ville de l'État de Washington ;
 Renton, ville de l'Ontario.

Musique
 Renton (groupe), un groupe musical écossais fondé à Dundee en 1999.

Homonymie de patronyme
Homonymie de localités